Municipio de Aberdeen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Aberdeen (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Aberdeen (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Monmouth.